D.Y.Hong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 De Yuan Hong
 De Yuan g Hong